Stati Uniti d'America
Lincolnville – città della Contea di Charleston, Carolina del Sud
Lincolnville – città della Contea di Marion, Kansas
Lincolnville – città della Contea di Waldo, Maine